Aconophora är ett släkte av insekter. Aconophora ingår i familjen hornstritar, överfamiljen Membracoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Hornstritar
Aconophora